Blecha ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Blecha (1822–1870), tschechischer Violinist und Musikpädagoge
 Hans Blecha († 2006), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Ivan Blecha (* 1957), tschechischer Philosoph und Institutsleiter
 Johanna Blecha (1916–2000), deutsche Politikerin (SED)
 Karl Blecha (* 1933), österreichischer Politiker
 Kurt Blecha (1923–2013), SED-Funktionär in der DDR
 Norbert Blecha (* 1950), österreichischer Filmproduzent, Schauspieler und Stuntman
 Petr Blecha (* 1970), tschechoslowakischer Ruderer